Gosen steht für:
 Gosen, Ortsteil der Gemeinde Gosen-Neu Zittau, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Gosen (Haag), Ortsteil der Gemeinde Haag, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gosen, biblischer Ort in Ägypten, siehe Goschen (Bibel)
 Gosen (Niigata), Stadt in Japan
 Gosen (Rebsorte), eine rote Rebsorte, siehe Liste von Rebsorten/G

Gosen ist der Familienname folgender Personen: 
 Justquinus von Gosen († 1636), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Theodor von Gosen (1873–1943), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Goosen
 Goossen
 Gose (Begriffsklärung)
 Goshen
 Gossen
 Gösen
 Gosen-wakashū